О́льгинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Аксайском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — станица Ольгинская.

География 
Ольгинское сельское поселение расположено в пригородной зоне города Ростова-на-Дону, в 14 км от него и в 10 км от города Аксая Ростовской области.

С севера Ольгинское сельское поселение граничит с землями города Аксая и Большелогского поселения, с востока граничит с землями Старочеркасского и Верхнеподпольненского поселения, с юга – с землями Истоминского поселения и с запада – с землями города Ростова-на-Дону и Ленинского поселения.

Поселение славится своими прудами и озёрами. Многие стремятся осесть в этих местах, о чём свидетельствует многонациональная (36 национальностей) структура населения станицы и хуторов.

7 декабря 2012 года в станице Ольгинской Аксайского благочиния состоялся чин освящения и установка купола на колокольне строящегося храма в честь равноапостольной княгини Ольги.

История 
С 1809 по 1819 год первая станица по пути Задонского почтового тракта называлась Новомахинской, с начала 1820 года она называется Махинской. А в 1846 году во имя великой Российской Ольги станица Махинской была переименована в станицу Ольгинскую.

В Новомахинскую станицу переселилось около 60 семей казаков из донских станиц и семьи малороссиян, поступивших в казачье сословие. Казаки и малороссияне согласно древнему войсковому обычаю тянули жребий, и те, кому доставалась такая доля, вынуждены были переселяться на Задонский тракт. 18 августа 1817 года Платов ходатайствовал о переселении в новые станицы еще трехсот семей казаков, на что и последовало высочайшее соизволение от 10 сентября того же года. В 1820 году в Махинской станице было 109 деревянных домов, в которых проживало 964 человека.

Со временем усиливалось внимание к Задонскому тракту. Для лучшего отправления почтовой гоньбы, подводной повинности, сопровождения арестантов, содержания ночлегов 23 декабря 1824 года последовало «Высочайшее повеление о переселении в задонские станицы малороссиян, обращенных в казачье сословие».

В 1810 году здесь была построена Успенская деревянная церковь, освящена она была в 1811 году. Колокольня при ней устроена в 1812 году на четырех столбах. Первоначально как церковь, так и колокольня были покрыты лубом, а с 1821 года при церкви была построена  рубленая колокольня. Колокольня и церковь были покрыты железом и окрашены. 

В Успенской церкви хранился серебряный, позолоченный, с финифтяными изображениями напрестольный крест. На его оборотной стороне была надпись: «Подан графом Матвеем Ивановичем Платовым 1 октября 1817 года».

В начале XX века в Ольгинской был сооружен каменный трехпрестольный храм, освященный в 1902 году.

Экономика 
В настоящее время на территории поселения работает одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Солнечное». Предприятие специализируются на производстве тепличных овощей. С 2006 года оно занимается выращиванием  рассады  однолетних цветущих растений, которые  применяются для украшения декоративных клумб и газонов Ростова-на-Дону, Аксая, Новочеркасска. Предприятие имеет развитую инфраструктуру био- и агрохимлабораторию, котельную на газе мощностью 60 Гкал/ч, тракторную бригаду, автопарк.

Сельскохозяйственным организациям принадлежат земельные угодья площадью 68,5 га, на них посевные площади занимают 8,6 га.

С 1963 года  здесь функционирует МБУЗ Ольгинская участковая больница, при которой в 1999 году открылся сестринский уход. В хуторе  Нижнеподпольный работает фельдшерско-акушерский пункт.

С 1998 году в станице Ольгинской работает центр социальной помощи семье и детям. Здесь есть сельские библиотеки: одна в станице Ольгинской, другая в хуторе Нижнеподпольный, МБУК ОСП "Ольгинский СДК"  и его филиал в хуторе Нижнеподпольный.

Административное устройство 
В состав Ольгинского сельского поселения входят:
 станица Ольгинская,
 хутор Махин,
 хутор Нижнеподпольный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Аксайского района